Muziek
 Roach (band), Japanse rockband
 Papa Roach, Amerikaanse metalband

Personen
 Archie Roach, Australisch zanger, liedschrijver en gitarist
 Dody Roach, Amerikaans pokerspeler
 Hal Roach, Amerikaans filmproducent
 Max Roach, Amerikaans drummer
 Mary Roach, Amerikaans schrijfster
 Steve Roach, Amerikaans ambientmuzikant en componist

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Roach (Missouri)
 Roach (Nebraska)
 Roach (Nevada)

Overige
 Roach Guards, Amerikaanse straatbende